Пра́хов (Пра́хова) — русская фамилия.

Известные носители

А, М 
 Прахов, Адриан Викторович (1846—1916) — русский историк искусства, археолог и художественный критик.
 Прахов, Мстислав Викторович (1840—1879) — русский учёный-филолог, педагог.

Н

